Кубок наций (; ; ) — международный футбольный турнир, единственный розыгрыш которого прошёл в Бразилии в 1964 году. В некоторых источниках называется Копа Евроамерикана () или Малый Кубок мира ().

История 
Кубок был организован в 1964 году  в честь пятидесятилетия этой организации. На турнир было приглашено четыре сборные — хозяйка Бразилия, команда Аргентины, Англия и Португалия.

Бразильцы, как хозяева и чемпионы мира привезли почти сильнейший состав. В частности, на турнире были чемпионы мира Жилмар, Пеле, Вава и Марио Загалло, плюс Жулиньо, который не поехал на мировой чемпионат из-за травмы. Также в составе были будущие чемпионы мира 1970 года — Жаирзиньо, Жерсон, Жоэл Камарго, Карлос Алберто Торрес и Эркулес, а также Рилдо, будущий участник чемпионата мира 1966.

В составе сборной Аргентины также было много участников мировых первенств. Хосе Рамос Дельгадо играл в 1958 и 1966 годах, Амадео Каррисо, Альфредо Рохас и Хосе Варакка в 1958, Антонио Раттин в 1962, Кармело Симеоне, Луис Артиме, Марио Чальду и Эрминдо Онега сыграют через два года в Англии, а Роберто Тельч на чемпионате мира 1974 года.

Португалия была, в основном, представлена командой которая через два года выиграет бронзовые медали чемпионата мира. Из 15 человек, приехавших в Бразилию, 12 возьмут медали через два года. Среди них и лидеры той команды, Эйсебио, Жозе Торриш, Лукаш Висенти, Жозе Аугушту, Антониу Симойнш и Мариу Колуна.

Англия привезла свой сильнейший состав. Этот турнир стал частью проверки команды, готовящейся принять грядущий чемпионат мира, который должен был пройти в их стране. В результате на соревновании играли будущие чемпионы мира 1966 года: Гордон Бэнкс, Джимми Армфилд, Джордж Коэн, Бобби Мур, Рэй Уилсон, Джордж Истхем, Рон Флауэрс, Терри Пейн, Бобби Чарльтон, Джимми Гривз и Роджер Хант, а также участник предыдущих мировых первенств, Морис Норман и Алан Маллери, будущий участник чемпионата мира 1970.

Турнир был выигран сборной Аргентины, которая не только по разу обыграла остальных участников соревнования, но и не пропустила ни одного мяча. Этот титул стал первым для аргентинцев среди всех международных соревнований, в которых принимали участие европейские национальные команды.

Составы команд

Англия

Аргентина

Бразилия

Португалия

Арбитры

Результаты матчей 
30 мая, 1964

31 мая, 1964

3 июня, 1964

4 июня, 1964

6 июня, 1964

7 июня, 1964

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Матчи Кубка наций
  England in Minor Tournaments. Taчa das Naсхes

Международные соревнования по футболу в Бразилии
Не существующие ныне международные футбольные турниры
Соревнования национальных сборных по футболу